

Geografia 
 Francia
 Lioux-les-Monges – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Hilaire-les-Monges – comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Spagna
 Vallbona de les Monges – comune nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Aldo Monges – cantante argentino
 Carlos Humberto Paredes Monges – ex calciatore paraguaiano
 Rubén Monges – calciatore paraguaiano